Amtsgericht Strasburg bezeichnet

 Amtsgericht Strasburg (Uckermark), ehemaliges preußisches und dann Mecklenburg-Vorpommersches Amtsgericht in Strasburg (Uckermark)
 Amtsgericht Strasburg in Westpreußen, ehemaliges preußisches Amtsgericht in Strasburg in Westpreußen, heute Brodnica